Маккінні () — прізвище ірландського походження, а також топонім.

Носії прізвища 
 Боунс Маккінні (1919—1997) — американський професійний баскетболіст і тренер.
 Кеннеді Маккінні (. 1966) — американський боксер, олімпійський чемпіон 1988 року, чемпіон світу.
 Синтія Маккінні (. 1955) — американський політик, кандидат у президенти від Партії зелених.
 Тамара Маккінні (. 1962) — американська гірськолижниця.
 Арнольд Мерск Маккінні Меллер (дан. Arnold Mærsk McKinney Møller; 13 липня 1913 — 16 квітня 2012[4]) — данський підприємець

Топонім 
 Мак-Кінні — місто в США, центр округу Коллін, штат Техас.

Див. також 
 McKinney
 Маккіні
 Мак-Кінлі